Мужской Суперкубок Франции по баскетболу (, Матч чемпионов) — ежегодное соревнование двух баскетбольных клубов Франции, один из которых чемпион Франции, а другой — обладатель Кубка. Турнир организует Французская федерации баскетбола. Впервые был разыгран в 2005 году. Сам трофей представляет собой подобие щита.

Результаты

Титулы

Ссылки 
 Национальная лига Франции
 Французская федерации баскетбола

Соревнования по баскетболу во Франции
Франция